Мейсен:
 Мейсен — район в федеральной земле Саксония, Германия.
 Мейсен — район Германии до 2008 года.
 Мейсен — город, центр одноимённого района в Германии.
 Маркграфство Мейсен — средневековое маркграфство, территориально примерно совпадающее с землёй Свободное государство Саксония.
 Мейсен — марка немецкого фарфора.